kinematograf – aparat do realizacji i ekranowej projekcji ruchomych obrazów
 Kinematograf – polski krótkometrażowy film animowany
 Kino Kinematograf w Łodzi